Sombras tenebrosas es el título de varias producciones audiovisuales.

 Sombras tenebrosas, serie de televisión de la década de 1960-70.
 Dark Shadows, serie de 1991, adaptación de la anterior.
 Dark Shadows, telefilme de 2005, basado en la serie de televisión.
 Sombras tenebrosas, película de 2012, dirigida por Tim Burton y también basada en la serie de televisión.